Лас Пуентес има више значења:

 Лас Пуентес (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Пуентес (Кваутепек де Инохоса), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лас Пуентес (Лолотла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лас Пуентес (Тланчинол), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лас Пуентес (Арио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Пуентес (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Пуентес (Аљенде), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Пуентес (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Пуентес (Лос Рамонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Пуентес, Гвадалупе Викторија (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Пуентес (Маинеро), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Пуентес (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Пуентес (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Пуентес (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Пуентес (Ел Иго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику